Alexander Mejía, futbolista colombià que juga com a migcampista pel Atlético Nacional i la selecció colombiana 
 Alfonso Mejía-Arias
 Álvaro Mejía
 Álvaro Mejía Castrillón (Santa Rosa de Cabral, 1967), ciclista colombià professional entre 1989 i 1997 
 Álvaro Mejía Pérez, futbolista espanyol que juga habitualment de defensa central 
 Ángel Jesús Mejías Rodríguez (Tembleque, 1959), porter de futbol i entrenador castellanomanxec 
 Arnulfo Mejía Rojas
 David Mejía Ayra (Barcelona, 1984), diputat al Parlament de Catalunya en la XI Legislatura 
 Jorge María Mejía
 Óscar Mejía Abreu (Jarabacoa, província La Vega, República Dominicana, 1978), porter de futbol dominicà 
 Óscar Humberto Mejía Víctores
 Pedro Mejía (Sevilla, 1497 - 1551), escriptor, humanista i historiador espanyol del Renaixement 
 Ricardo Mejía Hernández (Oaxaca, 1963), corredor de muntanya mexicà